

Geografia

Austria 
 Kapelln – miejscowość w gminie Taufkirchen an der Pram w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Kapelln – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w  powiecie ST. Pölten-Land

Zobacz też 
 Kapell
 Kapellen
 Kappeln (ujednoznacznienie)